Александрия — название, изначально дававшееся различным населённым пунктам в честь царя и полководца Александра Великого, в честь жены Николая I императрицы Александры Федоровны и так далее.

Топоним

Парки 
 Александрия — дворцово-парковый ансамбль в Петергофе под Санкт-Петербургом, резиденция российских императоров с 1830 по 1917 год.
 Александрия — дендрологический парк в городе Белая Церковь, основанный в конце XVIII века.

Города 
 Александрия Египетская — город в дельте Нила на побережье Средиземного моря, основанный в 332 году до н. э. Александром Македонским; административный центр мухафазы Александрия в Египте.
 Александрия при Иссе, Александрия Сирийская, позже — Александретта — древние названия города Искендерун (Турция), основанного Александром Македонским в IV веке до н. э.
 Александрия Кавказская — исчезнувший город, основанный Александром Македонским в 329 году до н. э., в II—I веках до н. э. — одна из столиц Индо-греческого царства, находился у подножия Гиндукуша (Афганистан).
 Александрия Троадская — древнегреческий город и римская колония вблизи острова Бозджаада.
 Александрия Профтазия — утерянный город на территории современного Афганистана.
 Александрия Эсхата — древнее название города Худжанд, данное ему после захвата Александром Македонским (Таджикистан).
  — город в шотландском Уэст-Данбартоншире (Великобритания).
 Алегзандрия — город в штате Виргиния (США).
 Алегзандрия — город в штате Кентукки (США).
  — город в штате Луизиана (США).
 Александрия — город на реке Ведя, адм. центр жудеца Телеорман (Румыния).
 Александрия — город в Кировоградской области (Украина).
 Александрия — городок в Восточной Капской провинции, назван в честь священника Александра Смита (ЮАР).
 Александрия — город в Греции.
  — район городской территории Сидней, Австралия.

Деревни и сёла

Белоруссия 
 Александрия — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Александрия — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Александрия — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Александрия — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Александрия — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Александрия — село в Добричской области (община Крушари).

Литва 
 Александрия — альтернативное название вильнюсского района Зверинец (Жверинас) в начале XX века.

Россия 
 Александрия — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Александрия — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Александрия — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Александрия — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Александрия — село в Благодарненском районе Ставропольского края.
 Александрия — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Александрия — деревня в Сурском районе Ульяновской области.

Украина 
 Александрия — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Александрия — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Александрия — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Александрия — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Александрия — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Александрия — село в Ровенском районе Ровненской области.
 Александрия — село в Краснопольском районе Сумской области.

Аэропорты

Административно-территориальные единицы 
 Александрия (дим) — община в Греции.
 Александрия (мухафаза) — мухафаза в Египте.

Фамилия 
 Александрия, Нана Георгиевна (род. 1949) — грузинская и советская шахматистка, гроссмейстер.

Другое

Культура 
 «Александрия» — название переводов на древнерусский язык романа «История Александра Великого».
 «Александрия» — альбом группы «Чёрный Кофе» и песня из этого альбома.
 «Александрия» — альбом группы «Марко Поло» (2015) и песня из этого альбома.
 «Голубая Александрия» — почтовая марка.

Техника 
 «Александрия» — трехмачтовая паровая императорская яхта (1851—1906).
 «Александрия» — последняя из паровых императорских яхт (1903—1927).

Спорт 
 «Александрия» — футбольный клуб города Александрия (Украина).
 Александрия — название футбольного клуба «Кристалл» (Александрия) в 2004—2006 годах

Игры 
 Александрия — фракция и город в игре Final Fantasy IX.

См. также

Примечания